Сольдевилья () — франкоязычное имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Сольдевилья, Антонио (род. 1978) — испанский футболист, защитник. 
 Сольдевилья-и-Ромеро, Хуан (1843—1923) — испанский кардинал, епископ Тарасоны, апостольский администратор Туделы.